Shears ist der Familienname der folgenden Personen:

 Curtis Shears (1901–1977), US-amerikanischer Fechter
 Jake Shears (* 1978), US-amerikanischer Sänger